El término Novomoskovsk puede referirse a:

 Novomoskovsk (Ucrania), ciudad de Ucrania.
 Novomoskovsk (Rusia), ciudad de Rusia.